Lotus corniculatus, corona de rei, o lot corniculat 
 Lotus ornithopoides, lot ornitopodioide 
 Lonicera implexa, mare-selva mediterrània o lligabosc mediterrani